Pakosław (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Rawicki
 Pakosław (powiat Rawicki), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Rawicki